Птолемей () — грецьке ім'я. Відомі носії:

 Мелеагр — син калідонського владаря Ойнея та Алтеї, чоловік Клеопатри, учасник походу аргонавтів і калідонського полювання, герой етолійських міфів.
 Мелеагр — військовий Александра Македонського.
 Мелеагр Македонський — син діадоха Птолемея Лагіда, басилевс Македонії у 279 до н. е.
 Мелеагр Гадарський — давньогрецький поет, майстер епіграми.

Багатозначні терміни